Kuglački klub Željezničar (KK Željezničar; Željezničar; Željezničar Karlovac) je muški kuglački klub iz Karlovačka, Karlovačka županija.

O klubu 
Klub je osnovan kao Kuglački športski klub "Željezničar" (KŠK "Željezničar") 30. lipnja 1936. godine, te potom i službeno registriran, te djeluje kao član Karlovačkog kuglačkog podsaveza. 1939. godine je pristupio novoosnovanom Hrvatskom kuglačkom savezu. Za vrijeme NDH klub djeluje kao Hrvatski kuglački športski klub "Željezničar" (KŠK "Željezničar"), te sudjeluje u prvenstvima NDH.  
od 1945. do 1948. godine klub djeluje kao Kuglački ogranak "Željezničar" pri Fiskulturnom društvu "Udarnik". Rasformiranjem FD "Udarnik" 1948. godine, kuglači "Željezničara" nastavljaju djelovanje pri Sportskom društvu "Sloboda". SD "Sloboda" 1949. godine mijenja ime u Sportsko društvo "Željezničar", te se pri njoj organizira Kuglački klub "Željezničar", koji je pod tim nazivom u siječnju 1950. godine registriran Hrvatskom kuglačkom savezu. Od 1950.-ih klub nastupa u ligama na području Karlovačkog saveza (podsaveza, kasnije Centar Karlovac), u kojima često osvaja momčadska i pojedinačna prvenstva i kupove, koja su bila kvalifikacijska za prvenstva regija i zona, prvenstvo SR Hrvatske i Jugoslavije.  
1962. godine je otvorena dvostazna klupska kuglana u karlovačkom naselju Drežnik, koja je modernizirana 1973., 1989. i 2014. godine, te je bila prva automatska kuglana u Karlovcu.  
Osamostaljenjem Hrvatske, klub se na početku natjecao u karlovačkim ligama, a od sezone 1996./97. postaju članovi 3. HKL - Zapad, a od 2001./02. 2. HKL - Zapad. U sezonama 2016./17. i 2017./18. su bili članovi 1. B HKL - Jug.  
Od 2002. godine klub u svojoj dvorani organizira gradsku sindikalnu-rekreacijsku ligu.

Uspjesi  
 2. HKL - Zapad
- treće mjesto 2018/19
3. HKL - Zapad 

 doprvak: 2000./01., 2004./05. 

 3. HKL - Zapad - Karlovac / Gorski kotar 
 prvak: 2014./15. 
 doprvak: 2013./14. 

 3. HKL - Zapad - Karlovačka skupina 
 prvak: 1997./98.

 Prvenstvo NDH
 doprvak: 1942.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Karlovac

Vanjske poveznice 
 kkzeljeznicar.hr - službene stranice 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije, Klubovi 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ŽELJEZNIČAR KARLOVAC 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Željezničar

Izvori 
 
 kkzeljeznicar.hr, Zdravko Šegvar: Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936.-2006., Karlovac, 2006. , preuzeto 17. travnja 2019. 
 kkzeljeznicar.hr , Povijest kluba, pristupljeno 17. travnja 2019. 
 kkzeljeznicar.hr, STATUT KUGLAČKOG KLUBA „ŢELJEZNIČAR“ KARLOVAC, objavljeno 4. srpnja 2015., preuzeto 17. travnja 2019. 
 kuglanje-kaz.weebly.com, Kuglački savez Karlovačke županije, Kuglana, pristupljeno 17. travnja 2019.  
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "ŽELJEZNIČAR"  KARLOVAC 
  

Željezničar
Željezničar